Centre (Francuska), Francuska regija koja se sastoji od šest departmana.
 Centre, Haiti, jedan od deset departmana Haitija
 ...

ar:مركز (هندسة رياضية)
ast:Centru (xeometría)
de:Mittelpunkt
en:Centre (geometry)
eo:Centro (matematiko)
es:Centro (geometría)
it:Centro (geometria)
ja:中心
ko:중심
nl:Middelpunt
qu:Chawpi